Sumaré pode se referir a:

Cidades 
 Sumaré - município no estado brasileiro de São Paulo

Bairros 
 Sumaré (bairro de São Paulo) - bairro da cidade brasileira de São Paulo, capital do estado homônimo
 Sumaré (bairro de Caraguatatuba) - bairro da cidade brasileira de Caraguatatuba, no estado de São Paulo
 Sumaré (bairro de Mossoró) - bairro da cidade brasileira de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte

Outros 
 Avenida Sumaré - avenida da cidade brasileira de São Paulo
 Estação Sumaré - nome pelo qual é conhecida a estação Santuário Nossa Senhora de Fátima - Sumaré, da Linha 2 do metrô de São Paulo
 Sumaré (Belo Horizonte) - favela da cidade brasileira de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais
 Morro do Sumaré, um dos morros da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Margeando o morro encontra-se também a Estrada do Sumaré.
 Centro Universitário Sumaré - instituição de ensino superior brasileira

Sumare